Termenul „Aras” se poate referi la:

Râul Aras, care curge prin  Turcia ,  Armenia , Iran ,  Azerbaidjan
Anodorhynchus, papagalul albastru
Cyanopsitta spixii, papagal pe cale de dispariție din America de Sud
localitatea Arras din Franța are un nume similar